O'Rourke [ourörk] () je irský gaelský klan pocházející především z dnešního irského hrabství Leitrim. Rod historicky vládl království Breifne a později až do 17. století Západnímu Breifne.

Osoby 
 Beto O'Rourke (* 1972) – americký republikánský politik
 Danny O'Rourke (* 1983) – americký fotbalista
 Dennis O'Rourke (1945–2013) – australský dokumentarista a režisér
 Derval O'Rourkeová (* 1981) – irská překážkářka
 Edward O'Rourke (1876–1943) – biskup Rigy a Gdaňsku
 Heather O'Rourke (1975–1988) – americká dětská herečka
 Jim O'Rourke (* 1969) – americký hudebník
 Joseph Cornelius O'Rourke (1772–1849) – ruský šlechtic irského původu
 Kathy Kirby (rozená Kathleen O'Rourke; 1938–2011) – anglická zpěvačka
 Patrick Jake O'Rourke (Patrick Jake „P. J.“ O'Rourke; * 1947) – americký novinář a satirik
 Steve O'Rourke (1940–2003) – manažer skupiny Pink Floyd

Ostatní 
 Princess O'Rourke – romantický komedie z roku 1943

Odkazy

Reference

Související články 
 O'Rorke
 Rourke

Externí odkazy 
 Rodopis O'Rourků 

Irská příjmení